Аврику́р:
 Аврикур () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Аврикур () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Аврикур () — коммуна во французском департаменте Уаза.